Petrovo (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Petrovo (Eslovàquia), localitat de la regió de Košice, a Eslovàquia
 Petrovo (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Petrovo (Bòsnia i Hercegovina), localitat de la república Srpska, Bòsnia i Hercegovina